Сісіній I (? — 427) — архієпископ Константинопольський (426—427).
 Сісіній ІІ (? — 999) — Константинопольський патріарх в 996—999 роках.
 Сизиній — вісімдесят сьомий папа Римський (15 січня 708—4 лютого 708).